Marco Ramos (1983-), footballeur portugais.
 Marco Ramos (1987-), basketteur mexicain.